Аэропорт Тромсё (Лангнес) (; ) — международный аэропорт, расположенный в городе Тромсё, фюльке Тромс-ог-Финнмарк, Норвегия. Аэропорт обслуживает Тромсё, а также части региона Тромс. Является крупнейшим аэропортом в Северной Норвегии, годовой пассажиропоток за 2018 год составил 2 340 103 чел. Управляется государственной компанией . Аэропорт имеет одну асфальтовую ВПП размером 2447Х45 м, расположенную по курсу 01/19. Аэропорт является хабом для Wideroe и Lufttransport. Авиакомпаниями, выполняющими регулярные рейсы, являются Norwegian Air Shuttle, Scandinavian Airlines и Wideroe.

История 
Первым аэропортом в Тромсё был водный аэродром, расположенный в Скаттёре (). Он был основан в 1930-х годах и вначале обслуживался  (DNL). Во время немецкой оккупации Норвегии он был захвачен Люфтваффе, аэродром был расширен. В 1946 году DNL открыли новый маршрут в Тронхейм с использованием Junkers Ju 52, который через несколько месяцев был продлен на север до Киркенеса.

Эксплуатация водного аэродрома была передана от Королевских норвежских ВВС муниципалитетам Тромсё и Тромсёйсунн. Они построили новый причал и здание терминала и использовали его как совместное предприятие. С 1947 года на маршруте был введен более крупный и быстрый гидросамолет Short Sandringham, а также было открыто прямое сообщение с Осло, время в пути занимало 8 часов. Впоследствии все эти самолеты были списаны из-за несчастных случаев. С открытием аэропорта Будё в 1952 году снова стали использоваться самолеты Ju 52. Это продолжалось до 1956 года, когда открылся гражданский сектор аэропорта , который стал обслуживать Тромсё. Пассажиры из Тромсё доставлялись туда на автобусе (около 140 км). В 1958 году было 6825 пассажиров из Тромсё.

В 1950 году  заявила, что у Тромсё, как крупнейшего города Северной Норвегии, должен быть аэродром. В 1953 году парламент принял решение о строительстве нового аэропорта в Лангнесе. Первоначальные планы для Лангнеса были предусматривали строительство взлетно-посадочной полосе длиной 1400 м, что не позволяло посадку большим самолетам. Поэтому местные политики начали лоббировать увеличение длины полосы до 1600 м В окончательном проекте длина взлетно-посадочной полосы составила 2000 м.

Парламент утвердил проект и необходимое финансирование в 1962 году, а в следующем году началось строительство, подрядчиком выступила компания Selmer. К тому времени было решено, что взлетно-посадочная полоса будет иметь размеры 2160 на 40 м. Это позволило SAS эксплуатировать самолеты Sud Aviation Caravelle в Тромсё. Аэропорт был официально открыт 14 сентября 1964 года.

В 1965 году аэропорт обслужил 20 177 пассажиров, к 1975 году — 214 135 пассажиров. Увеличение трафика вызвало заторы в здании терминала, что привело к строительству нового терминала. Новый терминал был открыт в 1977 году, в 1985 году он был отремонтирован и расширен.

В июне 1979 года Norving открыла первый международный маршрут в Кируну (Швеция), полеты осуществлялись Cessna 441. В мае 1983 года начались полеты в Рованиеми (Финляндия). В следующем году открылся маршрут в Лулео (Швеция). В 1986 году эти маршруты были закрыты.

В 1980 году в Баренцевом море началась разведка нефтяных месторождений и Тромсё был выбран в качестве вертолетной базы для этой деятельности. Вертолетная служба построила ангар и базу в Лангнесе. Они работали до 1984 года, когда этими работами занялся Lufttransport и перевез базу в Аннёйа.

В 1995 году взлетно-посадочная полоса была расширена на 240 м, а в следующем году была открыта новая диспетчерская вышка. Новое здание терминала, оборудованное тремя телетрапами, было открыто 31 октября 1997 года. Старый терминал стал использоваться для внутренних и международных рейсов.

Инфраструктура 
Аэропорт расположен в Лангнесе, в западной части острова Тромсёя. Аэропорт имеет два терминала общей площадью 13 500 м. кв. Терминал А, открытый в 1997 году, включает в себя стойки регистрации и имеет три телетрапа. В зоне отправления/прибытия международных рейсов имеется магазин беспошлинной торговли. Взлётно-посадочная полоса размером 2447 Х 45 м, расположена по курсу 01/19. Взлетно-посадочные полосы имеют систему посадки по приборам категории I. Аэропорт расположен на высоте 10 м над уровнем моря. На перроне есть стоянка для 9 самолетов. 

В 2018 году аэропорт обслужил 2 340 103 пассажиров, было совершено 44950 взлётов/посадок.

Авиакомпании и направления 
Авиакомпаниями, выполняющими регулярные рейсы, являются Norwegian Air Shuttle, Scandinavian Airlines и Wideroe. Для авиакомпаний Widerøe и Lufttransport аэропорт является хабом.
По состоянию на февраль 2019 года аэропорт обслуживает рейсы следующих авиакомпаний:

Транспортное сообщение 
Аэропорт расположен в 5 км от центра города, на дороге Fv862 (fylkesvei 862). Экспресс-автобусы соединяют аэропорт с центром города, а также Университетом и университетским госпиталем. Городские автобусы №40 и 42 останавливаются в аэропорту. Паркинг аэропорта рассчитан на 900 машиномест. Имеется служба такси и прокат автомобилей.

Примечания

Литература 
 
  
 
 
 
 

Тромсё
Здания и сооружения Тромсё